Мэ́гги () — короткая форма женских имён Маргарита, Маргарет и, реже, Магдалина и Марджори.

Значения 
 Мэгги Симпсон — героиня мультсериала «Симпсоны».
 Мэгги Беккет — героиня фантастического телесериала «Скользящие».
Мэгги Ри — героиня телесериала «Ходячие мертвецы».
 «Maggie May» — песня Рода Стюарта.
 «Maggie Maу» — народная английская песня, популярная среди моряков.
 «Maggie Mae» — под таким названием известна версия народной песни «Maggie Maу», записанная группой «Битлз».
 «The Buzz on Maggie» — американский мультфильм (2005—2006).
 «Мэгги» — прозвище канадского авианосца «Магнифисент».
 «Мэгги»  — американский фильм 2015 года.

Люди 
 Мэгги Белл — шотландская певица.
 Мэгги Грейс — американская актриса.
 Мэгги Джилленхол — американская актриса.
 Мэгги Кью — гонконгская актриса и модель.
 Мэгги Макнамара — американская актриса.
 Мэгги Смит — британская характерная актриса.
 Мэгги Уилер — американская актриса.
 Мэгги Чун — гонконгская актриса.

См. также 
 Магги (значения)